

Musica 
 The Dreaming – gruppo musicale folk scozzese
 The Dreaming – gruppo musicale rock statunitense
 The Dreaming – album di Kate Bush del 1982
 The Dreaming – singolo di Kate Bush del 1982

Varie 
 The Dreaming – film del 1988 diretto da John Baxter
 The Dreaming – musical di Howard Goodall e Charles Hart
 The Dreaming – serie a fumetti pubblicata dalla DC Comics, sezione Vertigo

Pagine correlate 
 Dreaming